Sint-Odakerk (Boshoven)
Sint-Odakerk (Melderslo)
Sint-Odakerk (Ysselsteyn)

Odakerk